Paksuniemi ist der Name von

 Paksuniemi, schwedischer Ort im Jukkasjärvi distrikt
 Fredrik Paksuniemi (1840–1921), finnischer Politiker
 Petteri Paksuniemi (* 1965), finnischer Autor ♂